Климченко Євген Іванович (1924—1989) — новатор виробництва, слюсар-інструментальник. Член ЦК КПРС у 1976—1986 роках. Депутат Верховної ради СРСР 8-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Климченко Костянтин Михайлович (1816—1849) — російський скульптор.
 Климченко Неоніла Миколаївна (1915 — після 1956) — інженер, голова Сталінського райвиконкому міста Миколаєва. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань. Член ЦК КПУ в 1954—1956 р.р.

Див. також 
 Клименко